Au sens commun, qui est pris au sérieux par opposition au second degré

 Concernant les mathématiques :
 Équation du premier degré
 Inéquation du premier degré

 Brûlures du premier degré ou superficielle : ce sont les brûlures les moins graves

 Concernant l'éducation, l'enseignement dit du premier degré est l'école primaire en France (école maternelle + école élémentaire), avant le second degré.

 En droit, un meurtre au premier degré est un meurtre commis avec préméditation et de propos délibéré.

Voir aussi 

 Second degré
 Troisième degré